Tarkovski (masculin ; ) ou Tarkovskaïa (féminin ; ) est un nom de famille russe porté par plusieurs personnalités :
 Arseni Tarkovski (1907-1989), poète soviétique ;
 Andreï Tarkovski (1932-1986), réalisateur soviétique de cinéma, fils du précédent ;
 Mikhaïl Tarkovski (1958-), romancier russe, neveu du précédent, petit-fils du premier ;
 Andrzej Tarkowski (1933-2016), embryologiste polonais ;
 Larissa Tarkovskaïa (1938-1998), actrice soviétique, épouse d'Andreï Tarkovski.

Notes et références 

Patronyme russe